Богуслав (; ; ; ; ; ) — чоловіче ім'я слов'янського походження, ім'я власне. Розповсюджене в Білорусі, Польщі, Чехії, Україні та в ін.. Є складовою двох слів «слава» і «Бог» у значенні — «той, хто славить Бога». Жіноча форма імені — Богуслава. Зменшувально-ласкава форма звернення до особи з таким іменем — Богу́сь, Богу́сик, Сла́ва, Славко́, Сла́вцьо, Сла́вик, Сла́вчик.

Відомі особи 
 Богуслав Радзивілл — шляхтич гербу «Труби», князь, державний і військовий діяч Речі Посполитої, великий хорунжий Великого князівства Литовського i конюший з 1646 р., представник магнатського роду Радзивіллів.
 Богуслав Фредерік Вільгельм Маріуш Фердинанд Август Радзивілл () — князь, польський аристократ і прусський генерал, 11-й ординат Олицький і 2-й ординат Пшигодзицький (у 1832–1873 рр.).
 Богуслав Єжи Слушка — шляхтич гербу «Остоя», державний діяч Великого князівства Литовського, староста Річицький (з 1639 року), стольник великий литовський (у 1643–1645 рр.), підскарбій надвірний литовський (з 1645 року).
 Богуслав Микола Зенович — шляхтич герба «Деспот (герб)», державний діяч Великого князівства Литовського, син Кшиштофа Юрія Зеновича, староста Чечерський і Пропойський з 1614 року, каштелян полоцький з 1618 року.
 Богуслав Газіштейн — значний чеський неолатинський поет та письменник, відомий представник чеського гуманізму.
 Богуслав Мацеєвський — англійський музикознавець польського походження.
 Богуслав Маміньський — польський легкоатлет.
 Богуслав Лінда — польський актор та режисер.
 Богуслав Мартіну — чеський композитор.
 Богуслав Штястний — чехословацький хокеїст.

Правителі Померанії 
 Богуслав I (близько 1130–1187 рр.) — князь в Щецині з 1156 р., князь лютичів в м. Димін з 1180 р., герцог Померанії у 1181–1187 рр.
 Богуслав II (коло1178 — 1220 рр.) герцог Щецину в 1187–1220 рр.
 Богуслав III
 Богуслав IV (1258–1309 рр.) — герцог-співправитель Щецину, Вольгасту у 1278–1295 рр., герцог Вольгасту у 1295–1309 рр.
  Великий (близько 1316–1373 рр.) — герцог Вольгасту у 1326–1368 рр., герцог Слупську у 1368–1373 рр.
 Богуслав VI — герцог-співправитель Вольгасту у 1368–1393 рр.
  (коло 1355–1404 рр.) — герцог-співправитель Щецину у 1372–1404 рр.
  (1363/1368—1418 рр.) — герцог Слупську у 1403–1418 рр.
  (1407/1410—1446 рр.) — герцог Слупську у 1418–1446 рр.
 Богуслав X Великий — з 1474 року герцог Щецинський і Слупський; з 1478 року герцог Волгастський (і також усього Помор'я).
  (1544–1606 рр.) — герцог Барт-Померанії у 1569−1609 рр., герцог Щецину у 1603–1606 рр. регент Вольгасту у 1592–1606 рр.
 Богуслав XIV (1580–1637 рр.) — останній герцог Померанії

Адміністративні одиниці 
 Богуслав — місто районного значення, центр Богуславського району Київської області
 Богуслав — село Павлоградського району Дніпропетровської області
 Богуслав — село у гміні Дембно Мисліборського повіту

Інше 
 Благодійний фонд «Богуслав» — благодійна організація у місті Києві.
 Богуслав (банк) — банк.
 Богуслав (станція) — вантажна залізнична станція у місті Богуславі, Київської області.

Див. також 
 Українські імена
 Власні назви
 Боґуслав

Джерела 
 A.Cieślikowa (red.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, t.1, Kraków 2000, ISBN 83-87623-23-7 
 J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, ISBN 83-7311-445-9 
 Por. średniowieczna frekwencja imion Więcesław, Więc(s)ław, Stanisław, Jarosław, Władzisław, Świętosław, Sędziwuj, Zbygniew, B. Raszewska-Żurek, Najstarsze ślady asymilacji osadników niemieckich do kultury polskiej zachowane w ich imionach, [w:] Z. Kaleta [red.], Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, Warszawa 2003, ISBN 83-89191-14-8 
 Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny, oprac. Monika Zaśko-Zielińska, Tomasz Piekot, wydawnictwo Europa, Wrocław 2002, s. 63.

Примітки

Посилання 
 Богуслав (имя), «Словари и энциклопедии на Академике», © Академик, 2000–2013  

Слов'янські імена
Українські імена